Племянниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Племянниково — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Племянниково — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.